Peter Cehlárik (né le  à Žilina en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

En club

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2016. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||8 ||2 ||2 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
| 2012-2013 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||38 ||17 ||20 ||37 ||10 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2012-2013 || Luleå HF || SEL ||8 ||3 ||3 ||6 ||0 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2013-2014 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||4 ||5 ||2 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Luleå HF || SHL ||32 ||2 ||2 ||4 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 || Asplöven HC || Allsvenskan ||18 ||5 ||8 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Luleå HF || SHL ||46 ||6 ||13 ||19 ||6 ||8 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2015-2016 || Luleå HF || SHL ||46 ||11 ||9 ||20 ||4 ||11 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence || LAH ||49 ||20 ||18 ||38 ||20 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 || Bruins de Boston || LNH ||11 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence || LAH ||35 ||11 ||12 ||23 ||10 ||3 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston || LNH ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 53 || 12  || 26 || 38 || 14 ||4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 20 || 4 || 2 || 6 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Leksands IF || SHL || 45 || 20 || 20 || 40 || 32 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2012 || align="left"| Ivan Hlinka -18 ans ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || || align="left"| place
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||6 ||2 ||5 ||7 ||0 || -2|| align="left"| place
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde junior ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 || +3|| align="left"| place
|-
| 2015 || align=left| Championnat du monde junior ||7 ||2 ||1 ||3 ||6 || 0|| align="left"| médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 || +2|| align=left| place
|-
| 2021 || align=left| Championnat du monde ||8 ||5 ||6 ||11 ||6 || +5|| align=left| place
|-
| 2022 || align=left|Jeux olympiques || 7|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| align=left|  Médaille de bronze

Références 

Naissance à Žilina
Naissance en août 1995
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du Luleå HF
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Leksands IF
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022